Pionirski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 1996./97. su bili nogometaši Croatie iz Zagreba

Prvi rang 
Prvo je igrano po regijama nogometnog saveza, a potom su se najuspješnije momčadi plasirale u završnicu.

Završnica

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1996-97
p-p